Toftaholm kan syfta på;

 Toftaholm ‒ en herrgård i Dörarps socken i Ljungby kommun i Småland
 Toftaholm (södra delen) ‒ en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Eslövs kommun
 Toftaholm (naturreservat) ‒ ett naturreservat beläget vid Vidösterns östra strand i Ljungby kommun